Gomel může být:

 Homel – běloruské město 
FK Homel – běloruský fotbalový klub
 Hotel Gomel – název hotelu Clarion Congress Hotel České Budějovice do roku 2011

příjmení osob
Bob Gomel – americký fotograf